Plusieurs voies publiques, en Ukraine, sont baptisées du nom de Yevhen Konovalets (1891-1938), colonel de l'Armée populaire ukrainienne et leader de l'Organisation des nationalistes ukrainiens :
 Rue du Colonel Konovalets, à Bila Tserkva, dans l'oblast de Kiev.
 Rue Yevhen-Konovalets, à Ivano-Frankivsk, capitale de l'oblast d'Ivano-Frankivsk.
 Rue Yevhen-Konovalets, à Loutsk, dans l'oblast de Volhynie.
 Rue Konovalets, à Lviv, capitale administrative de l'oblast de Lviv.
 Rue Yevhen-Konovalets, à Rivne, capitale administrative de l'oblast de Rivne.
 Rue Yevhen-Konovalets, à Ternopil, capitale administrative de l'oblast de Ternopil.

Sources 
 

Konovalets Yevhen Rue